Garralda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Garralda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Garralda är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Garralda. Runt Garralda är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Erroibar,  km väster om Garralda. I omgivningarna runt Garralda växer i huvudsak blandskog.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra